De 10 kilometer sprint voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 11 februari 2018 in het Alpensia Biathlon Centre in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioen was de Noor Ole Einar Bjørndalen.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Startlijst
  Uitslag

Mannen sprint